Moseley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w dystrykcie Birmingham
 Moseley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w dystrykcie Wolverhampton
 Moseley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire

Osoby:
 William Moseley – aktor brytyjski
 Henry Moseley – fizyk angielski
 Bill Moseley – amerykański aktor
 Jonny Moseley – amerykański narciarz
 Carol Moseley Braun – polityk amerykańska

Inne:
 (16693) Moseley – planetoida